In 1991 werd het 51ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 11 mei tot 17 december. Ríver werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finaleronde

Picos en Ríver speelden de finale om de titel omdat zij beiden een toernooi gewonnen hadden.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui